L'affliction est une peine profonde. 

Affliction peut désigner :
 Affliction, un film réalisé par Paul Schrader en 1997 ;
 Affliction, un roman de Russell Banks paru en 1989 
 Affliction Entertainment, une organisation d'arts martiaux mixtes lancée en 2008 par la marque de vêtement .